Орто-Сырт () — село в Ак-Талинском районе Нарынской области Киргизии. Входит в состав Терекского аильного округа. Код СОАТЕ — 41704 210 811 02 0.

География 
Село расположено на юго-западе центральной части области, в долине реки Беуройлю (бассейн реки Нарын), на расстоянии приблизительно 14 километров (по прямой) к юго-юго-востоку (SSE) от села Баетово, административного центра района. Абсолютная высота — 2346 метров над уровнем моря.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ак-Талинского района